Eduard Angerstein ist der Name von

* Eduard Angerstein (Pädagoge) (1830–1896), Pädagoge und erster Vorsitzender des Deutschen Turnlehrervereins
 Eduard Angerstein (Bergschmied) (1805–1893), auch: Ernst Eduard Angerstein, Königlich-Hannoverscher Bergschmiedemeister und Senator